Ранчо Валдез има више значења:

 Ранчо Валдез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Валдез (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику